Pschornia är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Keith Townes, Jr. 1981. Pschornia ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Svartsteklar
Pschornia